

Geografia 

 On – possibile traslitterazione del nome egizio della città di Eliopoli, menzionato anche nella Bibbia

Sigle 

 Overground Network – trasporto pubblico di Londra

Codici 

 ON – codice vettore IATA di Our Airline
 ON – codice ISO 3166-2:CA dell'Ontario (Canada)
 ON – codice ISO 3166-2:NA di Oshana (Namibia)
 ON – codice ISO 3166-2:NG di Ondo (Nigeria)

Musica 

 On – EP di Aphex Twin del 1993
 On – album degli Echobelly del 1995
 ON – album di Gary Glitter del 2001
 On – album di Elisa del 2016
 On – progetto musicale di Ken Andrews
 On – singolo dei BTS del 2020

Lingue 

 On – in greco antico, essere; per l'uso di questo termine in filosofia, vedi ontologia
 on – in giapponese, lettura dei kanji derivata dalla pronuncia cinese degli stessi, detta anche on'yomi

Altri progetti